Charles Taylor peut désigner :
 Charles Havelock Taylor (1859-1953), entrepreneur et hydraulicien canadien, constructeur de trompes hydrauliques ;
 Charles Taylor (1863-1915), joueur de rugby à XV gallois ;
 Charles William Taylor (1878-1960), graveur et aquarelliste britannique ;
 Charles Taylor (1910-1989), homme politique britannique ;
 Charles Taylor (né en 1931), philosophe canadien, professeur à l'Université McGill de Montréal ;
 Charles Taylor (né en 1948), président de la République du Liberia de 1997 à 2003.